Miejscowości w USA:
 Carsonville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
Gminy w USA:
 Carsonville (ang. Carsonville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker